Арту́ро Помáр Саламáнка (; 1 сентября 1931, Пальма — 26 мая 2016, Барселона) — испанский шахматист, гроссмейстер (1962). Выступал в турнирах с 10 лет. В 13 лет на турнире в Хихоне сыграл вничью с А. Алехиным. Чемпион мира два года жил и в Испании (1943—1945), и занимался с Артуро.

Чемпион Испании (1946, 1950, 1957, 1962 и 1966). Представлял команду Испании на 12 олимпиадах (1958—1980). Участник межзонального турнира в Стокгольме (1962) — 11-12-е место. Лучшие результаты в других международных турнирах: Париж (1949) — 1-2-е; Голливуд (1952) — 2-е; Хихон (1950 и 1955) — 2-е и 1-е; Мадрид (1957 и 1959) — 2-3-е и 1-2-е; Торремолинос (1961) — 1-2-е; Малага (1964 и 1967) — 2-е, (1968 и 1969) — 3-5-е, (1970) — 5-е, 1971 — 1-е; Пальма (1965) — 1-3-е, (1966) — 2-е; Бюзум (1968) — 3-7-е; Олот (1971) — 2-4-е; Вейк-ан-Зее (1972) — 2-3-е; Сан-Фелиу-де-Гишольс (1973) — 3-4-е, (1974) — 3-е; Монтилья (1973) — 1-2-е; Аликанте (1975) — 1-е; Калелья (1980) — 2-3-е; Алес (1981 и 1982) — 1-3-е и 4-7-е места.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Испании